Salzbrunn steht für:

 das ehemalige Bad Salzbrunn, bzw. Ober Salzbrunn, die heutige Stadt Szczawno-Zdrój in Polen
 das ehemalige Nieder Salzbrunn, der heutige Stadtteil Szczawienko der Stadt Wałbrzych in Polen
 Salzbrunn (Beelitz), ein Ortsteil der Stadt Beelitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Deutschland
Siehe auch:
 Salzbrunnengraben